

Letteratura 
 Voyage – romanzo di Stephen Baxter del 1996

Musica 
 Voyage – cantante e rapper serbo
 Voyage – gruppo musicale francese eurodance
 Voyage – gruppo musicale olandese
 Voyage – album di Chick Corea e Steve Kujala del 1985
 Voyage – album di Christy Moore del 1989
 Voyage – album degli ABBA del 2021
 Voyage – singolo di Ayumi Hamasaki del 2002, dall'album Rainbow
 Voyage – album dei Sound of Arrows del 2011

Televisione 
 Voyage – rete televisiva belga
 Voyage – film per la televisione del 1993 diretto da John MacKenzie